Wilhelm Sievers ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Sievers (Politiker, 1840) (1840–1917), deutscher Politiker
 Wilhelm Sievers (Geograph) (1860–1921), deutscher Geograph
 Wilhelm Sievers (Maler) (1870–nach 1947), deutscher Dekorations- und Kirchenmaler
 Wilhelm Sievers (Politiker, 1896) (1896–1966), deutscher Politiker
 Wilhelm Sievers (Bischof) (* 1931), deutscher Geistlicher, Bischof in Oldenburg